Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Cássio Motta e Todd Witsken che hanno battuto in finale Petr Korda e Milan Šrejber 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Javier Sánchez /  Emilio Sánchez (primo turno)
 Sergio Casal /  Balázs Taróczy (primo turno)

 Petr Korda /  Milan Šrejber (finale)
 Cássio Motta /  Todd Witsken (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1989